Колледж радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского» — российское среднеспециальное учебное заведение.

История 
Колледж радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова был основан в 1899 году решением Саратовской городской думы, как среднетехническое мexaникo-xимическoe училище. Автором проекта двухэтажного здания училища стал петербургский архитектор В. П. Цейдлер. Первым директором был выпускник Петербургского технологического института Н. А. Панов. В 1912 году училище представляло Россию на международной выставке в городе Льеже (Бельгия), где завоевало «Гран-при».

В 1964 году в результате пожара здание колледжа полностью выгорело. В 1968 году здание было восстановлено, при этом к старому двухэтажному зданию было надстроено два этажа, архитектор Л.Е. Дорошенко. В 1972 году колледж удостоился I места в смотре средних специальных учебных заведений страны, и в результате получил право экспонироваться на ВДНХ в павильоне «Народное образование». В 1998 году Колледж радиоэлектроники стал одним из подразделений Саратовского государственного университета.

За годы своего существования заведение именовалось:
 1899 год — Саратовское среднетехническое мexaникo-xимичeскoe училище.
 1918 год — Политехническое училище.
 1920 год — Техникум инжeнeрoв-прaктикoв.
 1923 год — Средний политехникум.
 1925 год — Индустриальный техникум.
 1941 год — Энергомеханический техникум.
 1945 год — Электромеханический техникум.
 1947 год — в связи со 100-лeтиeм со дня рождения П. Н. Яблочкова техникуму присвоено его имя.
 1967 год — Техникум электронных приборов имени П. Н. Яблочкова.
 1992 год — Колледж радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова.
В 2019 году Колледжу исполнилось 120 лет со дня открытия.

Структура колледжа 
В настоящее время в структуру колледжа входит:
 Директор и его заместители;
 Учебный отдел;
 Отдел воспитательной работы;
 Библиотека;
 Студенческий совет;
 Отдел кадров.

Специальности 
 Сетевое и системное администрирование (срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация — сетевой и системный администратор);
 Информационные системы и программирование (срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация — программист);
 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и   электромеханического оборудования (срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация — техник);
 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (срок обучения 3 года 10 месяцев, квалификация — техник);
 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств (срок обучения 2 года 10 месяцев, квалификация — специалист по электронным приборам и устройствам);
 Технология металлообрабатывающего производства (срок обучения 4 года 10 месяцев, квалификация — техник-технолог);

Примечания

Литература

Ссылки 
 Большая Саратовская Энциклопедия: Колледж радиоэлектроники имени П. Н. Яблочкова СГУ
 Страница колледжа на сайте Саратовского государственного университета
 Российское образование
 Официальный сайт администрации муниципального образования «город Саратов»
Технические училища Российской империи
Технические училища России
Колледжи России
Радиоэлектроника
Саратовский государственный университет